Клиэнтони Эрли (; родился 17 апреля 1991 года в Бронксе, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за монгольскую команду «Алдар Танан Гарьд». Был выбран под 34-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Нью-Йорк Никс».

Профессиональная карьера

Нью-Йорк Никс (2014—2016) 
26 июня 2014 года Эрли был выбран под 34-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Нью-Йорк Никс». 1 августа 2014 года он подписал контракт с клубом из Нью-Йорка. В течение своего дебютного сезона у Эрли был двухсторонний контракт с «Нью-Йорк Никс» и фарм-клубом «Уэстчестер Никс» из Д-Лиги, за которых он провёл 3 игры набирая в среднем за матч 21 очко и 9,7 подборов. 25 марта 2015 года он показал свою лучшую игру за «Нью-Йорк Никс», набрав 18 очков и сделав 4 подбора в матче против «Лос-Анджелес Клипперс».

30 ноября 2015 года Эрли снова был отправлен в «Уэстчестер Никс». Обратно был отозван на следующий день. 2 декабря он снова отправился в Д-Лигу, но только для того, чтобы провести там 1 матч и вернуться в Нью-Йорк.

20 марта 2016 года Эрли впервые вышел в составе «Нью-Йорка» с 29 декабря 2015 года, пропустив почти три месяца из-за травмы колена, полученной результате разбойного нападения.

18 октября 2016 года Эрли подписал контракт с «Нью-Йорк Никс», но через три дня был отзаявлен. 31 октября 2016 года Эрли перешел в клуб Джи-Лиги НБА «Уэстчестер Никс».

Санта-Круз Уорриорз (2016—17) 
21 декабря 2016 года Эрли был приобретен командой «Санта-Круз Уорриорз» в результате трехсторонней сделки с участием «Уэстчестера» и «Техас Лэджендс». В 16 играх за «Санта-Круз» он набирал в среднем 9,2 очка и 3,9 подбора за игру. В сезоне 2017/18 Эрли принял участие в 19 играх за «Санта-Круз».

АЕК (2017) 
2 сентября 2017 года Эрли подписал контракт с греческим клубом «АЕК», но спустя несколько дней контракт был аннулирован из-за конфликта с руководством клуба.

Рио-Гранде Вэллей Вайперс (2017—2018) 
21 декабря 2017 года Эрли был обменян «Санта-Круз Уорриорз» вместе с правами на Элджина Кука в «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» на Уинстона Шепарда и права на Маркуса Кеннеди.

Токио Хатиодзи Трэйнс (2018—2019) 
13 ноября 2018 года Эрли подписал контракт с командой второго японского дивизиона «Токио Хатиодзи Трэйнс».

Атомерому (2019) 
23 августа 2019 года Эрли подписал контракт с венгерским клубом «Атомерому».

Аль-Ахли (2019—2020) 
11 октября 2019 года Эрли подписал контракт с клубом «Аль-Ахли» из Саудовской баскетбольной лиги.

Антиб Шаркс (2020—2021) 
6 августа 2020 года Эрли подписал пятилетний контракт с «Антиб Шаркс» из второго французского дивизиона по баскетболу. 19 октября Эрли был назван игроком недели после того, как набрал 41 очко и 8 подборов в матче против «Руан Метрополь Баскет».

Нью-Тайбэй СТБС ДЭА (2021—2022) 
9 ноября 2021 года он подписал контракт с «Нью-Тайбэй СТБС ДЭА» из тайваньской Лиги T1.

Кейптаун Тайгерс (2022) 
4 мая 2022 года Эрли подписал контракт с «Кейптаун Тайгерс» из баскетбольной лиги Африки, присоединившись к команде перед плей-офф 2022 года. 23 мая Эрли дебютировал за клуб и набрал 15 очков в четвертьфинале против «Монастира», в котором «Тайгерс» проиграли.

Тайвань Бир ХироБэрс (2022—2023) 
25 ноября 2022 года Эрли подписал контракт с «Тайвань Бир ХироБэрс» из тайваньской Лиги T1. 5 января 2023 года «Тайвань Бир ХироБэрс» расторгли контракт с игроком.

Динамо Ливан (2023) 
В январе 2023 года Эрли подписал контракт с ливанской командой «Динамо» на оставшуюся часть сезона 2022/23.

Алдар Танан Гарьд (2023) 
В марте 2023 года Эрли подписал контракт с монгольской командой «Алдар Танан Гарьд» до конца сезона 2022/23.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Личная жизнь 
30 декабря 2015 года Эрли вместе со своей подругой собирался покинуть стрип-клуб на такси, которое было зажато тремя автомобилями. Баскетболиста окружили от четырех до шести человек в лыжных масках, которые забрали у него ценные вещи и украшения. Эрли также был ранен в колено.

Примечания

Ссылки 

 Профиль в колледже

Баскетболисты США
Игроки «Уичито Стэйт Шокерс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Атомерёмю»
Игроки БК «Антиб Шаркс»